Тонга — может означать:
 Операция «Тонга» — кодовое название высадки воздушного десанта в рамках операции «Оверлорд» во время Второй мировой войны.
 «Тонга» — кодовое имя графических процессоров AMD Radeon R9 285/380/380X (техпроцесс 28 нм).

Персоналии 
 Тонга, Патрис (род. 1975) — камерунский футболист.

Топоним 
 Тонга — государство в юго-западной части Тихого океана.
 Острова Тонга — архипелаг в Тихом океане, состоящий из 171 острова.
  — небольшой остров в заливе Тасман, у южного острова Южного острова Новой Зеландии.
 Плита Тонга — тектоническая микроплита.

Населённые пункты
  — город в муниципалитете района Эхланзени в провинции Мпумаланга Южной Африки.
  — город в Камеруне.
  — деревня в Тувалу.
 Тонга (Судан) — деревня в южном Судане, в которой размещалась католическая миссия; см. народ Шиллук.
 Тонга (коммуна) — коммуна в Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Нде.

Водные ресурсы
 Тонга (приток Сосьвы) — река в России.
 Тонга (жёлоб) — глубоководный жёлоб в Тихом океане.

Народы и языки 
 Тонга (тонганцы) — полинезийский народ, основное население Тонга.
 Тонга — народ группы банту в Замбии и Зимбабве.
  (читонга, ISO 639-3: toi) — язык банту зоны M в Замбии и Зимбабве.
 Тонга — народ группы банту в Малави.
 Тонга (западный ньяса; ISO 639-3: tog) — язык банту зоны N в Малави.
  (или гитонга; ISO 639-3: toh) — язык банту зоны S в Мозамбике.
 Тонга (ISO 639-3: tnz) — один из мон-кхмерских языков.

См. также 
 Тонг
  (также тонга) — используется для перевозки в Индии, Пакистане и Бангладеш.